Villalba de Duero kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villalba de Duero (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Villalba de Duero (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 

Robotskapade Spanienförgreningar